Triftgletscher ist der Name folgender Gletscher in der Schweiz:

 Triftgletscher (Gadmen) im Gadmertal, Kanton Bern
 Triftgletscher (Wannenhorn) nördlich von Fieschertal, Kanton Wallis
 Triftgletscher (Saas-Grund) im Saastal, Kanton Wallis
 Triftgletscher (Zermatt) im Mattertal, Kanton Wallis

Siehe auch:
 Triftjigletscher im System des Gornergletschers